Brens (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Brens (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy